Иван Шляков:
 Шляков, Иван Александрович (1843—1919) — историк искусства, реставратор, музейный деятель.
 Шляков, Иван Дмитриевич (1920—1945) — танкист, Герой Советского Союза.
 Примечания